Vale of Glamorgan steht für:

 Vale of Glamorgan, Borough in Wales
 Vale of Glamorgan (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Vale of Glamorgan (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales